Чернобрюшки, амурские подусты, подусты-чернобрюшки () — род лучепёрых рыб семейства карповых.

На территории России обитает один вид рода — подуст-чернобрюшка (Xenocypris macrolepis).

Список видов 
 Xenocypris davidi Bleeker, 1871
 Xenocypris fangi Tchang, 1930
 Xenocypris hupeinensis (Yih in Yang, 1964)
 Xenocypris macrolepis Bleeker, 1871 (синоним Xenocypris argentea) —  подуст-чернобрюшка, или чернобрюшка, или амурский подуст-чернобрюшка
 Xenocypris medius (Oshima, 1920)
 Xenocypris yunnanensis Nichols, 1925

Примечания 

Карповые